Вудхолл () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1961) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Коллингвуд».
  (1863—1924) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Вест Бромвич Альбион» (1888).
 Вудхолл, Ричи (род. 1968) — британский боксёр.
  (род. 1999) — американский легкоатлет, серебряный медалист Паралимпийских игр в соревнованиях на 200 м в классе T44 (2016).

См. также